— японская манга в жанре научной фантастики, автором и иллюстратором которой является Хироя Оку. Выпуск первой главы состоялся в январе 2014 года в журнале Evening, последняя глава вышла в июле 2017 года. Всего было выпущено 10 томов манги. По мотивам манги студией MAPPA был выпущен 11-серийный аниме-сериал, который транслировался по японскому телеканалу Fuji TV с 12 октября по 22 декабря 2017 года.

Сюжет 
Инуясики Итиро — обыкновенный, пожилой офисный клерк и примерный семьянин. Однако члены семьи его как будто не замечают, дети стыдятся его бедности по меркам представителя среднего класса. Поэтому старик страдает от одиночества. Однажды, во время прогулки в парке, его и другого юношу случайно уничтожает инопланетный корабль, но чтобы не оставлять свои следы, на месте корабль создаёт двух киборгов, обладающих внешностью и памятью убитых. Новый Инуясики постепенно учится управлять своим новым телом и решает спасать жертв нападений и больных людей. Однако другой новоиспечённый киборг — Хиро Сисигами, наоборот начинает ради личного удовольствия убивать людей, сеять хаос, а затем решает уничтожить всё население Японии. Инуясики единственный, кто способен остановить новую угрозу.

Персонажи 

Сэйю: Фумиё Кохината
 Главный герой истории, 58-летний старик, который однако выглядит старше своего возраста. Работает офисным клерком и скромно зарабатывает. Скромный и тихий, будучи человеком был трусливым и не мог дать сдачи. Несмотря на то, что имеет машину, семью и новый дом — несчастен, так как жена постоянно осуждает мужа, дочь игнорирует отца, а сын стыдится его. Когда он узнал, что у него рак желудка последней стадии, не стал сообщать родным, не зная, будут ли они вовсе опечалены такой новостью. Изливая свои чувства в парке ночью, был случайно уничтожен инопланетным кораблём, который сразу же создал кибернетическую копию Инуясики с его памятью. Новый Инуясики постепенно стал изучать свою силу, но гораздо медленнее, чем Сисигами из-за своей пацифисткой природы, но всегда стремился использовать её во благо людей, спасая жертв насилия или излечивая больных. Помогая другим, Инуясики в этот момент «мог чувствовать себя живым». Позже, он вместе с Наоки решает сражаться против Сисигами, чтобы остановить его злодеяния.

Сэйю: Нидзиро Мураками
 Второй главный герой истории. Молодой человек, который наряду с Инуясики стал киборгом по тем же причинам. Психически нездоровый и инфантильный юноша, полная противоположность Инуясики, со своей новой силой он начинает жестоко убивать людей, даже не жалея детей, так как «убивая, чувствует себя живым», перед убийством, любит наблюдать за агонией жертвы и слушать мольбы о пощаде. Сисигами не следует каким либо планам, а его решение кого либо убить является спонтанной прихотью, или «игрой». На его психику негативно мог повлиять факт развода матери и отца. Ещё будучи человеком, проявлял садистские наклонности по отношению к животным. Когда общественность узнала о том, что Сисигами виноват в массовых убийствах, начал обижаться на полицию и общество, по-прежнему до конца не осознавая, что он сам виноват в таких событиях. При этом у Сисигами есть люди, к которым он привязан, например его мать, или позже Сион и желая защищать их, он временно отказывался убивать людей и даже соглашался лечить. Однако после самоубийства его матери (после того, как она узнала, что её сын — убийца), и осады полицией, окончательно обозлился на общество и решил убить всё населения Японии. Когда узнаёт об Инуясики, приходит в ярость, что кто-то смеет «ломать его игру». 

Сэйю: Каната Хонго
 Бывший друг Сисигами, первым узнавший о его новых способностях. Сисигами даже не стал скрывать тот факт, что использует свою силу во зло. После того, как Сисигами убил обидчиков Наоюки, второй, окончательно испугавшись, попросил его больше не общаться с ним. Вскоре Наоюки познакомился с Инуясики, зная, что он такой же киборг и стал восхищаться его деяниями. Он помогал Инуясики освоить его силу на основании того, что видел у Сисигами. Когда Сисигами узнал о том, что Наоюки действует против него, он не стал его убивать, так как по-прежнему дорожил им, как другом. 

Сэйю: Сумирэ Уэсака
 Дочь Инуясики. Высокомерная и резкая девушка, которая последние годы полностью игнорировала отца, популярна в школе. Мечтает стать мангакой и хочет отправить свою работу на конкурс Jump. Когда узнала, что её отец — киборг, который спасает жизни, резко изменила своё мнение о нём. Чуть не погибла от отравления угарным газом из-за пожара, возникшего от врезавшегося в здание самолёта, сбитого Сисигами. Однако её успел реанимировать Инуясики. 

Сэйю: Сумирэ Морохоси
 Бывшая одноклассница Сисигами, родители которой умерли, когда она была маленькой. Влюбилась в него, когда увидела, как он заступился за своего друга. После, когда юноша скрывался от полиции, приютила его в своей квартире, в которой проживала вместе с бабушкой, при этом отрицая тот факт, что он убийца. Сисигами намеревался убить Сион, скинув её с высоты птичьего полёта, но девушка молила его остаться вместе с ней. Парень, тронутый её словами, влюбился в девушку и даже согласился больше не убивать людей, а лечить их. Однако когда полиция раскрыла место укрытия Сисигами, солдаты заодно расстреляли Сион и её бабушку. И хотя Сисигами вылечил их, это побудило его начать снова убивать, но уже из мести. Сион поселилась с бабушкой в другой квартире. Сисигами продолжал посылать ей деньги, и даже после «уничтожения Японии» предложил жить за границей, но девушка, разочарованная тем, что он снова стал убивать, отказалась брать деньги и попросила больше никогда не появляться у неё на глазах.

Медиа

Манга 
Выпуск первой главы манги состоялся в январе 2014 года в журнале Evening, последняя глава вышла в июле 2017 года. Всего было выпущено 10 томов манги. Kodansha Comics, подразделение компании Kodansha публиковало мангу на английском языке, а издание Crunchyroll выпускало главы в цифровом формате.

Аниме 
Аниме-адаптация манги, выпущенная студией MAPPA начала свою трансляцию 12 октября 2017 года, также состоялся анонс полнометражного фильмы с участием живых актёров в 2018 году. Открывающая тема к аниме — «My Hero», которую исполняет японская рок-группа Man with a Mission. Закрывающую тему —  исполняет группа Qaijff. Аниме было лицензированно компанией Amazon для показа на сайте Amazon Prime Video в Японии и за её пределами. Аниме также транслировалось на сайте Anime Strike в США.

Полнометражный фильм 
21 декабря 2017 года, в интернете был опубликован трейлер одноимённого полнометражного фильма, снятого по мотивам манги Inuyashiki. Выход фильма состоится 20 апреля 2018 года, режиссёром выступил Синсукэ Сато, который раннее выступал режиссёром фильма Ганц. В роли Инуясики Итиро выступает Норитакэ Кинаси, а в роли Сисигами Хиро — Такэру Сато.

Восприятие 
По версии Oricon, второй том манги занял 18 место в списке самых продаваемых манг и по состоянию на 2 ноября 2014 года, было продано 76,886 копий. Третий том занял 15 место и по состоянию на 1 марта 2015 года, было продано 74,974 его копий. Из-за низких продаж манги, Оку, автор работы решает закончить историю на 10 томе.

Inuyashiki стала одной из работ, которую отобрала жюри на 18-м фестивале Japan Media Arts Festival, также манга номинировалась на лучший комикс, на 44 вручении премии Международного фестиваля комиксов в Ангулеме.

Критика 
Тоси Накамура из сайта Kotaku заметил схожесть формулы сюжета с мангой Gantz, ранней работы Хирои Оку, в частности главный герой, проводящий свои будние дни. Оказывается в диковинной для себя ситуации он немедленно должен осваивать новые правила и стратегии выживания. Главный герой — хороший персонаж, приятно наблюдать, как он храбро расправляется с головорезами. Манга окунает читателя в захватывающие события и сюжетные разборки, при этом сохраняя тайну вокруг того, что происходит. Хотя некоторые сюжетные линии длятся мучительно долго. От таких же грехов страдал и Gantz.

Ограничения на распространение 
20 января 2021 года в Колпинском районном суде Санкт-Петербурга было вынесено постановление о запрете распространения аниме-сериала «Инуяшики» на двух интернет-сайтах.

Примечания

Ссылки 
  Официальный сайт 
  Официальный сайт фильма